Le tournoi de tennis d'Auckland 2009 se tient du 12 au . Sa principale tête d'affiche est Juan Martín del Potro,  mondial.

Faits marquants 
 En demi-finale, l'Américain Sam Querrey sauve deux balles de match contre David Ferrer, pourtant classé 24 places au-dessus de lui au classement ATP, avant de s'imposer 7 points à 4 au tie-break du .
 L'Argentin Juan Martín del Potro remporte le tournoi face à Sam Querrey en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Martin Damm et Robert Lindstedt s'imposent face à Scott Lipsky et Leander Paes.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Auckland
ATP 2009
Sport en Nouvelle-Zélande en 2009
Tennis en janvier 2009